Skovby steht für:
 Schuby, dänischer Name der Schleswig-Holsteinischen Gemeinde
 Skovby (Kreis Hadersleben), ehemalige Gemeinde im Kreis Hadersleben, heute Vedsted Sogn in Dänemark
 Skovby (Sønderborg Kommune), Ort auf der Insel Als in Dänemark